Arsenal steht für:

 Arsenal, als Waffenlager, Instandsetzungsort oder Zeughaus
 Marinearsenal, Waffenlager und Werft der Marine
 Arsenal VG-33, französisches Jagdflugzeug

einzelne militärische Einrichtungen:
 Arsenal in Dresden, siehe Albertstadt #Ehemaliges Arsenal
 Arsenal am Pfaffenteich, Schwerin
 Arsenal (Venedig), Schiffswerft der Republik Venedig
 Arsenal (Warschau), Warschauer Arsenal
 Arsenal (Wien), Wiener Arsenal
 Arsenal der dänischen Armee, siehe Königliches Dänisches Zeughausmuseum
 Arsenal des Moskauer Kremls
 Royal Arsenal, Artillerieaufbewahrungslager in London
 Kaiserliches Arsenal in St. Petersburg, 1724 unter Zar Peter dem Großen in Russland aufgebaute Waffenfabrik, siehe Petrowski Arsenal
 Kaiserliches Arsenal (Wien), drei sich zwischen 1500 und 1768 ablösende Arsenale in Wien

Filme:
 Arsenal (Film), russisch-ukrainischer Stummfilm (1929)
 Arsenal (2017), US-amerikanischer Actionfilm von Steven C. Miller

Geographische Objekte:
 Arsenal (Mauritius), Ortschaft auf Mauritius
 Arsenal (Kino), Kino in Berlin
 Arsenal (London Underground), U-Bahn-Station in London 
 Arsenal (Métro Paris), U-Bahnhof in Paris
 Arsenaltunnel, ehemaliger Eisenbahntunnel beim Wiener Arsenal

im NRHP gelistete Objekte:
 Arsenal Hill, in Columbia, South Carolina, ID-Nr. 71000795
 Arsenal House, in Rome, New York, ID-Nr. 74001284
 Arsenal Junior High School, in Pittsburgh, Pennsylvania, ID-Nr. 86002645

Sportvereine:
 FC Arsenal, Fußballverein aus London
 Arsenal de Sarandí, Fußballverein aus Buenos Aires
 Arsenal Kiew, Fußballverein aus Kiew
 Arsenal Tula, Fußballverein aus Tula, Russland
 Arsenal Helsinki, Sportverein aus Helsinki

Unternehmen:
 Arsenal (Automobilhersteller), ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Arsenal (Filminstitut), Verein zur Förderung des Films und der Videokunst in Berlin
 Arsenal Filmverleih, deutscher Filmverleih
 Arsenal AD, bulgarisches Rüstungsunternehmen
 Arsenalwerk (Kiew), ukrainischer Hersteller optischer Geräte
 Das Arsenal, deutscher Buchverlag
 Arsenal (Waffenfabrik), 1878 gründetes Rüstungsunternehmen in Kasanlak (Bulgarien)

Siehe auch:
 Österreichische Werke Arsenal